Гийом Лежантиль (фр. Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la Galaisière; 12 сентября 1725, Кутанс — 22 октября 1792, Париж) — французский астроном, член Французской академии наук.

Биография 
Гийом Лежантиль родился 12 сентября 1725 года в нормандском городе Кутанс в семье небогатого дворянина.  Получил богословское образование и стал аббатом, но под влиянием лекций профессора Жозефа Делиля увлекся астрономией и в 1753 году был принят на работу в обсерваторию Академии наук.

В 1761 году отправился в Индию наблюдать там прохождение Венеры по диску Солнца, но война с Англией не дала ему возможности высадиться на берег. Наблюдения за прохождением Венеры 6 июня 1761 года астроному пришлось проводить с палубы корабля посреди Индийского океана немного южнее экватора и зафиксировал время вхождения планеты на диск Солнца и схождения с него, но вот определить координаты места наблюдения с высокой точностью не смог, поскольку корабль постоянно перемещался. Лежантиль решил отложить возвращение в Париж и потратить восемь лет ( до следующего прохождени Венеры в 1769 году) на исследования природы ближайших островов. С 1761 по 1765 год он совершил три плавания на Мадагаскар, составил точные карты восточного побережья этого острова, собрал сведения по этнографии и изучил направления ветров, приливы и отливы, флору и фауну. В августе 1766 года прибыл в столицу Филиппин, где по просьбе доставившего его испанского капитана занялся точным определением широты и долготы Манилы.

Обнаружив, что число облачных дней в Маниле велико, астроном решает все-таки перебраться в уже освобожденный от англичан Пондишери. где Лежантиль посвятил своё время изучению состояния наук в Индии, а также исследованиям о брахманизме и индийских языках.  В общей сложности ученый провел в Индии почти два года, где он продолжил наблюдения за муссонами, начатые еще на Иль-де-Франс и продолженные на Мадагаскаре и Филиппинах, составив важную для парусной навигации карту сезонных ветров в Индийском океане. 

Неблагоприятная погода не позволила ему и в 1769 году произвести наблюдения транзита Венеры. По пути домой Лежантиль потерпел кораблекрушение, попал к пиратам и чудом возвратился на родину (через Испанию) лишь спустя 11 лет. Рассказывая о своем путешествии, он писал: 

Такая судьба часто ждет астрономов. Я преодолел почти десять тысяч лиг; я пересек моря, покинув Отечество, только для того, чтобы стать наблюдателем злополучного облака, которое заслонило Солнце точно в момент моих наблюдений, и чтобы пожать плоды злоключений, выпавших на мою долю.

Несмотря на неудачу миссии Лежантиля, Парижской академии наук удалось добиться успеха в реализации своего проекта. Наблюдения за прохождением Венеры, выполненные многими учеными в различных точках Земли, были сведены воедино и обработаны. Трудоемкие вычисления расстояния от Земли до Солнца завершил в 1771 году ученик Делиля, французский астроном Жером Лаланд.

Астрономические сочинения Лежантиля ныне не имеют значения. Заслуживают внимания только изыскания его об индийской астрономии: «Sur l’origine du zodiaque» (1872), «Remarques et observations sur l’astronomie des Indiens et sur l’ancienneté de cette astronomie» (1784) и «Mémoire sur l’ancienneté de la sphère en général et de quelques constellations en particulier» (1789). После публикации книги о путешествии Лежантиль указом короля был назначен в 1782 году одним из трех академиков по разряду астрономии Парижской академии наук.

Память 
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Гийома Лежантиля кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Г. Бурба. Путь неудачника к Солнцу. Научно-популярная статья об экспедиции Лежантиля в район Индийского океана. 

Астрономы Франции
Члены Французской академии наук
Первооткрыватели галактик